Visca oder Višća ist der Familienname folgender Personen:

 Carolina Visca (* 2000), italienische Speerwerferin
 Edin Višća (* 1990), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler